112-й «Б» отдельный танковый батальон — воинская часть РККА ВС СССР в Великой Отечественной войне

История 

Батальон был выделен из состава 112-го танкового батальона  5 сентября 1941 года в районе южнее Старой Руссы на Северо-Западном фронте.
 
В действующей армии с 5 сентября 1941 года по 16 октября 1941 года.

Батальон с боями в течение сентября 1941 года отступает из района южнее Старой Руссы) в район севернее Демянска, и в октябре находился в районе северо-западнее озера Вельё

Расформирован 16 октября 1941 года в соответствии с Перечнем № 29, но по справочнику Боевого Состава Советской армии числится и в ноябре 1941 года в составе Северо-Западного фронта.

Подчинение

Командиры

Ссылки 
 Танковые батальоны на сайте Танковый фронт
 Перечень № 29 бронетанковых частей и подразделений (отдельных батальонов, дивизионов, рот и бронепоездов), входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Танковые батальоны СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году